Detta är en lista över vulkaner i Tanzania.

Referenser 
''Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia och faktakollad mot The Smithsonian's Global Volcanism Programs hemsida för de vulkaner som finns med där.

Tanzania
Vulkaner i Tanzania